Loretz ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Loretz (* 1975), Schweizer Speerwerfer
 Giuseppe Loretz (1860–1944), italienischer Radrennfahrer
Hermann Loretz (1836–1917), deutscher Geologe und Paläontologe
 Oswald Loretz (1928–2014), deutscher Theologe

Loretz steht für:

 Loretz-d’Argenton, französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Bouillé-Loretz, Commune déléguée in der französischen Gemeinde Loretz-d’Argenton im Département Deux-Sèvres